НПО се може односити на:
 Неидентификовани подводни објекат
 Народни покрет Отпор